Neàpolis (en grec antic Νεάπολις) era una antiga ciutat i fortalesa situada al Quersonès Tàuric que menciona Estrabó.

Era un important assentament escita; el conjunt és anomenat Nova Ciutat Escita (en grec Σκυθική Νεάπολις 'Skithiké Neápolis'). Els escites hi van viure entre el  i el . El lloc va restar abandonat fins al  quan els kans de Crimea hi van construir una fortalesa per protegir la seva capital Baghče Saray dels atacs dels nòmades. Va passar a anomenar-se Aqmescit o Ak Mecet. Era la residència del príncep hereu (Qalğa-Sultan) que tenia el palau una mica allunyat de la ciutat que havia sorgit al costat de la fortalesa.

Referències

Enllaços externs 

 Bronce Final Europa Oriental. Asentamientos 

Ciutats gregues de Crimea
Regne del Bòsfor